Zeigler kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Zeigler (berg),

USA 

 Zeigler (ort), Illinois, Franklin County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar